Denumirea de Odrinți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Odrinți, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Odrinți, un sat în comuna Ivailovgrad, regiunea Haskovo.